Scullion ist der Familienname folgender Personen:

 Brooke Scullion (* 1999), irische Sängerin
 Leo Scullion (* 1958), schottischer Snookerschiedsrichter
 Scott Scullion, kanadischer Altphilologe und Professor der Universität Oxford